Graziano Verzotto – partigiano e politico italiano
 Julian Verzotto – tuffatore italiano
 Maicol Verzotto – tuffatore italiano